Tommaso Bianchi (Piombino, 1 de novembro de 1988) é um futebolista profissional italiano, milita no San Donato.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Naturais de Piombino
Futebolistas da Itália
Futebolistas do Piacenza Calcio
Futebolistas da Associazione Calcio ChievoVerona
Futebolistas da Unione Sportiva Sassuolo Calcio